Улица Подводника Китицына () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Масаны. Пролегает от улицы Апрельская до проспекта Мира. 

Примыкает улица Масановская.

История 
По данным местности на 1985 год, участок Апрельской улицы после примыкания улицы Галана (ныне Масановская) и ж/д линией Чернигов—Горностаевка отсутствует. Проложен несколько позже. 

Учитывая предложение Всеукраинской общественной организации «Всеукраинская ассоциация ветеранов-подводников», 23 сентября 2010 года часть Апрельской улицы была выделена в отдельную улицу Подводника Китицына — в честь выдающегося русского подводника, уроженца Чернигова Михаила Александровича Китицына, согласно Распоряжению исполнительного комитета Черниговского городского совета № 226 «Про переименование улиц и приведение в соответствие названия улицы города Чернигова» («Про перейменування вулиці та приведення у відповідність назви вулиці міста Чернігова»).

Застройка 
Улица тянется в северном, затем восточном направлении, где по эстакаде пересекает ж/д линию Чернигов—Горностаевка. Все дома новой улицы сохранили нумерацию Апрельской улицы, военная часть осталась с прежним адресом по Апрельской улице. Большая часть улицы пролегает вдоль административной границы Черниговского горсовета с Черниговским районом. 

Улица частично застроена, занята промышленными и коммунальными предприятиями, базами снабжения. Непарная сторона конца улицы (после пересечения ж/д линии) занимает территория предприятия «Черниговавтодеталь» — «Черниговский автозавод». 

Учреждения: 
 дом № 19 — отдельный пост государственной пожарной охраны Новозаводского района
 дом № 20 — ФПБП «Вимал» БК «Вималспецбуд»
 дом № 21 — картинг-центр 

Мемориальные доски: 
 дом № 15 А — Михаилу Александровичу Китицыну — комментарий именования улицы (доска 22 апреля 2011 года)

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова